

Прізвище 
 Франческо Фраполлі (? — 1819) — італійський архітектор, працював в Одесі.
 Джованні Фраполлі (? — 1827) — італійський архітектор, працював в Одесі.

Інше 
 «Фраполлі» — готель в Одесі по вул. Дерибасівській.